Amphoe Lat Yao (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Nakhon Sawan. Die Provinz Nakhon Sawan liegt im südlichen Teil der Nordregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe Khanu Woralaksaburi der Provinz Kamphaeng Phet, die Amphoe Banphot Phisai, Mueang Nakhon Sawan und Krok Phra der Provinz Nakhon Sawan, Amphoe Sawang Arom der Provinz Uthai Thani sowie die Amphoe Chum Ta Bong und Mae Wong wiederum in Nakhon Sawan.

Geschichte 
Ursprünglich war Lat Yao als Tambon ein Teil des Amphoe Krok Phra. Sein Kamnan Khun Lat Boriban () setzte sich stark für die Entwicklung der Infrastruktur ein. Er schlug 1913 dem Gouverneur von Nakhon Sawan vor, den Tambon zu einem Landkreis (Amphoe) aufzuwerten. Dem Antrag wurde entsprochen und der neue Landkreis eingerichtet.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Lat Yao ist in zwölf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 149 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Sanchao Kai To (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Sanchao Kai To.
 Lat Yao (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Lat Yao.

Außerdem gibt es zwölf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Lat Yao (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Lat Yao.
 Huai Nam Hom (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Huai Nam Hom.
 Wang Ma (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Ma.
 Wang Mueang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Mueang.
 Soi Lakhon (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Soi Lakhon.
 Map Kae (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Map Kae.
 Nong Yao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Yao.
 Nong Nom Wua (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Nom Wua.
 Ban Rai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Rai.
 Noen Khilek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Noen Khilek.
 Sanchao Kai To (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Sanchao Kai To.
 Sa Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sa Kaeo.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Lat Yao von amphoe.com (in Thai)

Lat Yao